FAA har flere betydninger:
 Federal Aviation Administration (USA)
 Fleet Air Arm – Royal Navys flyvetjeneste
 Fuerza Aérea Argentina – Argentinas luftvåben